Balangir (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Balangir (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Balangir